Okręty US Navy o nazwie USS „Whiting”

 Pierwszy USS „Whiting” (SS-433) miał być okrętem podwodnym, ale jego budowa została anulowana w 1944 roku.
 Drugi USS „Kenneth Whiting” (AV-14) był okrętem-bazą wodnopłatowców. W służbie w latach 1944-1947 i 1951-1958.

Whiting